Võnnu kan syfta på:

Estland 
Võnnu, Tartumaa, småköping i Võnnu kommun
Võnnu, Läänemaa, by i Ridala kommun

Lettland 
Võnnu är det estniska namnet på den lettiska staden Cēsis.

Se även
 Võnnu kommun
 Võnnu socken